Le mot Pillsbury renvoie notamment  à :

Entreprises 
 Pillsbury Company, société agroalimentaire américaine acquise par General Mills en 2001
  (1842-1899), industriel américain, fondateur de l'entreprise 
 Pillsbury Doughboy, mascotte de la société

Patronymes 
 Harry Nelson Pillsbury, joueur d'échecs américain
 Matthew Pillsbury, photographe américain

Toponyme

Pillsbury, ville du Dakota du Nord.